Dvina (en alemán, Düna) es el nombre de dos ríos, del este y el noreste de Europa:

 Dviná Septentrional: río ubicado en el norte de Rusia que desemboca en el Mar Blanco.
 Dviná Occidental: también conocido como río Daugava que desemboca en Letonia y cruza Rusia y Bielorrusia.
También puede referirse a:
 R-12 Dvina: un misil balístico de teatro de operaciones fabricado por la Unión Soviética.
 S-75 Dvina: un misil superficie-aire fabricado por la Unión Soviética.
 Dvinia: un reptil del grupo Therapsida.